Dorfkirche Friedrichsthal steht für:

 Dorfkirche Friedrichsthal (Oranienburg) im Ortsteil Friedrichsthal der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Dorfkirche Friedrichsthal im Ortsteil Friedrichsthal der Stadt Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen, siehe Friedrichsthal (Bleicherode) #Sehenswürdigkeiten